Initialisierung (vgl. ) bezeichnet:

 den Teil des Boot- oder Ladevorgangs eines Computerprogramms, in dem der zur Ausführung benötigte Speicherplatz für das Programm reserviert und mit Startwerten gefüllt wird, siehe Initialisierungsdatei
 in der Programmierung die Zuweisung eines Initial- oder Anfangswertes zu einem Objekt oder einer Variablen
 Unter Betriebssystemen wie Virtual Memory System wird auch die Formatierung von Datenträgern als Initialisierung bezeichnet

Siehe auch:

 initial
 Initialisierungsliste
 Initialisierungsvektor
 Initiation